Gomer steht für:

 Gomer (Bibel), Person bzw. Volk
 die Frau des Propheten Hosea, siehe Gomer (Frau des Hosea)
 ein Hohlmaß für das Manna, siehe Maße und Gewichte in der Bibel #Trockene Stoffe
 Gomer (Pyrénées-Atlantiques), französische Gemeinde

Gomer bzw. Gomér ist der Familienname folgender Personen:
 Johan Gomér (* 1985), schwedischer Handballschiedsrichter
 Martin Gomér (* 1985), schwedischer Handballschiedsrichter
 Robert Gomer (1924–2016), US-amerikanischer Physiker und Chemiker
 Sara Gomer (* 1964), britische Tennisspielerin

GOMER steht als Abkürzung für:
 Get Out of My Emergency Room, unerwünschter Patient in der Notaufnahme, siehe House of God #Kontext und Auswirkungen

Siehe auch:
 Gomér

Abkürzung